Ez a lap  Vampirina  című amerikai televíziós sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad (2017-2018)

2. évad (2018-)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái